«Хліб України» — сучасне українське підприємство
 «Хліб України» — український фільм 1978 року, автором сценарію якого був І. А. Сабельников
 «Хліб України. Рік 1977» — українській фільм режисера Х.-М. М. Мамедова